Afton kan syfta på:

 Afton – i svenskt språkbruk oftast avser perioden mellan solnedgång och midnatt, se kväll
 Afton, Lysekil – litografi av från cirka 1964 Anker Landberg

Geografi

Kanada 

 Afton (ort i Kanada), Prince Edward Island,

USA 

 Afton, Oklahoma, ort, Ottawa County, 
 Afton, Iowa, ort, Union County, 
 Afton, Minnesota, ort, Washington County, 
 Afton, New York, ort, Chenango County, 
 Afton, Wyoming, ort, Lincoln County,